Данешти има више значења:

 Данешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Данешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Данешти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Данешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Данешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Данешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Данешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Данешти (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Данешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији